Seipp est un patronyme pouvant désigner:

Patronymne
 (1957-2007), critique et écrivaine américaine
 (1909-1999), actrice de film allemande
Robert Seipp, herpétologue allemand

Voir aussi
Phelsuma seippi, type de gecko nommé en l'honneur de Robert Seipp

Homonymie de patronyme